Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2010 – ósme mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 22 maja do 11 lipca 2010 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziesięć zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków.

System rozgrywek 
Mistrzostwa zostały rozegrane w formie trzech turniejów, po jednym dla każdej klasy rozgrywkowej. Rywalizacja o medale miała miejsce 10–11 lipca w Moskwie wśród dziesięciu najlepszych europejskich drużyn, wcześniej dwie dywizje liczące po dwanaście zespołów rywalizowały 22–23 maja w Odense i Bukareszcie. Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – jednak w związku z rozszerzeniem najwyższej klasy rozgrywkowej do dwunastu drużyn, w 2010 roku nie zanotowano spadków, natomiast po dwie drużyny z niższych dywizji przeszły do wyższych rozgrywek.

Drugi tytuł mistrza Europy zdobyły Hiszpanki, w niższych dywizjach triumfowały zaś Mołdawia i Ukraina.

Dywizja B (Odense)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A (Bukareszt)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Top 10 (Moskwa)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2010 w rugby union
2010 w Danii
Sport w Odense
Rugby union w Danii
2010 w Rumunii
Zawody sportowe w Bukareszcie
Rugby union w Rumunii
2010 w Rosji
Zawody sportowe w Moskwie
Rugby union w Rosji